Hallett ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Hallett (1975–2009), US-amerikanischer Schauspieler
 Christopher H. Hallett, US-amerikanischer Klassischer Archäologe
 Henry Lancelot Paxton Hallett (1916–1990), südafrikanischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Bischof von Rustenburg
 Kevin Hallett (1929–2021), australischer Schwimmer
 Lucy Hughes-Hallett (* 1951), britische Journalistin und Schriftstellerin
 Mal Hallett (1896–1952), US-amerikanischer Jazzmusiker und Big Bandleader
 Mike Hallett (* 1959), englischer Snookerspieler
 Sylvia Hallett (* 1953), britische Musikerin

Orte:
 Hallett (Oklahoma), Gemeinde im US-Bundesstaat Oklahoma
 Hallett (South Australia), Ort in Australien
 Hallett Ridge, Tiefseerücken im Südlichen Ozean nordöstlich des Viktorialands, Antarktika
 Hallett-Halbinsel, Halbinsel an der Borchgrevink-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Kap Hallett, Nordspitze der Hallett-Halbinsel

Siehe auch:
 Hallet Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika